Верещагино — название населённых пунктов в России:
 Верещагино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Верещагино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Верещагино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Верещагино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Верещагино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Верещагино — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Верещагино — село в Туруханском районе Красноярского края.
 Верещагино — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.
 Верещагино — деревня в Добровском районе Липецкой области.
 Верещагино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Верещагино — город, административный центр Верещагинского района Пермского края.
 Верещагино — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Верещагино — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области, упразднён в 1968 г
 Верещагино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Верещагино — село в Тутаевском районе Ярославской области.
 Верещагино — железнодорожная станция Свердловской железной дороги.